Сан-Фелиу-де-Кодинес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Население — 5836 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Барселоны